Kew Gardens steht für:

 Kew Gardens (Toronto), Park in Toronto, Kanada
 Kew Gardens (Queens), Stadtteil von New York, Vereinigte Staaten
 Royal Botanic Gardens (Kew), Parkanlage in London, Vereinigtes Königreich